Lucio Topatigh (né le  à Gallio, dans la province de Vicence, en Vénétie) est un joueur de hockey sur glace Italien.

Carrière de joueur 
En 1984, il commence sa carrière avec Asiago dans la Serie A. De 1986 à 1991, il passe au HC Bolzano et remporte les Scudetti 1988 et 1990. Surnommé « Il Falco di Gallio », il remporte le titre 1994 avec le HC Devils Milano. Avec Bolzano, il ajoute trois titres consécutifs de 1996 à 1999. Il revient alors définitivement à Asiago. Il remporte la Coupe d'Italie 2001 et 2002 ainsi que son septième championnat en 2001. Il met un terme à sa carrière en 2008

Carrière internationale 
Il représente l'équipe d'Italie au niveau international. Il a participé aux Jeux olympiques d'hiver de 1992, 1994, et 2006 et a de nombreuses éditions du championnat du monde. Il compte 54 buts pour 245 sélections.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1983-1984|| Asiago|| Serie A|| || || || || || || || || || 
|-
| 1984-1985|| Asiago || Serie A || || || || || || || || || || 
|-
| 1985-1986|| Asiago || Serie A || 36|| 24|| 48|| 72|| 66|| || || || || 
|-
| 1986-1987|| HC Bolzano|| Serie A|| 36|| 26|| 31|| 57|| 77|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| HC Bolzano || Serie A|| 35|| 24|| 26|| 50|| 81|| || || || || 
|-
| 1989-1990|| HC Bolzano|| Serie A|| 41|| 39|| 44|| 83|| 75|| || || || || 
|-
| 1990-1991|| HC Bolzano|| Serie A|| 35|| 22|| 54|| 76|| 78|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| Asiago|| Serie A|| 23|| 7|| 16|| 23|| 68|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| HC Devils Milano || Serie A|| 27|| 34|| 27|| 61|| 57|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| HC Devils Milano || Serie A|| 33|| 28|| 28|| 56|| 127|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| HC Bolzano|| Serie A|| 30|| 25|| 38|| 63|| 58|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| HC Bolzano|| Serie A|| 40|| 19|| 21|| 40|| 142|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| HC Bolzano|| Serie A|| 23|| 22|| 30|| 52|| 117|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| HC Bolzano|| Alpenliga || 32|| 15|| 22|| 37|| 144|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| Asiago|| Serie A|| 45|| 58|| 69|| 127|| 77|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Asiago|| Serie A|| 37|| 34|| 19|| 53|| 99|| 10|| 8|| 3|| 11|| 12
|-
| 2001-2002|| Asiago|| Serie A|| 34|| 15|| 20|| 35|| 95|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Asiago|| Serie A|| 26|| 11|| 11|| 22|| 50|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Asiago|| Serie A|| 10|| 5|| 2|| 7|| 12|| 12|| 3|| 4|| 7|| 20
|-
| 2004-2005|| Asiago|| Serie A|| 15|| 6|| 8|| 14|| 22|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Asiago|| Serie A|| 38|| 11|| 14|| 25|| 76|| 4|| 2|| 0|| 2|| 22
|-
| 2006-2007|| Asiago|| Serie A|| 19|| 2|| 7|| 9|| 28|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2007-2008|| Asiago|| Serie A|| 1|| 0|| 0|| 0|| 12|| || || || ||

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en octobre 1965
Naissance dans la province de Vicence
Joueur international italien de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur du HC Bolzano
Joueur de l'AS Asiago
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Membre du Temple de la renommée de l'IIHF